Нахимовец — многозначное слово:
 Нахимовец — воспитанник Нахимовского училища
 «Нахимовец» или П-104 — противодиверсионный катер проекта 21980.
 «Нахимовец» — марш для духового оркестра Н. П. Иванова-Радкевича (1944 год).
 «Нахимовец» — детский лагерь в Севастополе.

Примечания